Balarāmpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Balarāmpur (ort i Indien, Puruliya), Västbengalen, 
 Balarāmpur (ort i Indien, South 24 Paraganas), Västbengalen, 

Robotskapade Indienförgreningar